El término milonga puede referirse a:
 La milonga como género musical, propia del Río de la Plata y del sur de Brasil;
 La milonga como evento, un evento en el que varias personas se reúnen para bailar tangos;
 La milonga flamenca, un cante de ida y vuelta;
 Término coloquial para referirse a una mentira;
 Nombre popular de la cocaína;
 Término popular para referirse al billete de RD$1,000.00 en República Dominicana;
 La mascota oficial y registrada de la peña #Anticueva, del Cádiz Club de Fútbol;

Referencias